Coscia est un nom propre italien et corse qui peut faire référence à :

Patronyme 
 Aristide Coscia (1918-1979), footballeur, entraîneur et dirigeant de football italien ;
  (1952-), cinéaste et homme politique argentin ;
  (1952-), footballeur argentin ;
 Niccolò Coscia (1682-1755), cardinal italien ;

Toponyme 
 Coscia del Ponte, village italien de la commune de Colle d’Anchise, dans la province de Campobasso et la région de Molise;
 Coscia di Ponte, village italien de la commune de Baranello, dans la province de Campobasso et la région de Molise ;
 Grotte de la Coscia, grotte de la commune de Rogliano en Corse.

Références 

Patronyme italien
Patronyme corse